«A New Day Has Come» () ― песня канадской певицы Селин Дион с ее седьмого одноименного англоязычного альбома (2002). Песня была написана Альдо Новой и Стефаном Моччио и спродюсирована Уолтером Афанасьевым и Новой. Она была выпущена в качестве ведущего сингла альбома 11 марта 2002 года. Песня представляет собой фортепианную балладу. Однако радиоверсия в среднем темпе была выпущена в качестве ведущего сингла. Обе версии включены в альбом. Дион рассказала, что песня символизирует рождение ее ребенка. Она получила положительные отзывы от музыкальных критиков, которые похвалили вокал Дион и вдохновляющую лирику. Музыкальное видео было снято режиссером Дэйвом Мейерсом, премьера состоялась в марте 2002 года. Песня имела успех во всем мире, попав в первую десятку Canadian Singles Chart, UK Singles Chart и многих европейских чартов, достигнув 22-го места в Billboard Hot 100 и возглавляя в течение 21 недели чарт Hot Adult Contemporary Tracks.

История
В 2000 году Дион объявила, что делает перерыв в своей карьере. Во время отсутствия она сосредоточилась на своей личной жизни и родила своего первенца. Спустя два года она объявила о своем возвращении и призналась, что ей не терпится вернуться в студию:

Критика
Песня получила в основном позитивные отзывы музыкальных критиков. Стивен Томас Эрлевайн из AllMusic выделил ее. Редакционный обзор Barnes & Noble написал, что она знаменует возвращение Селин Дион к записи после длительного отпуска по беременности и родам и отражает рост поп-дивы как артистки и как женщины. Чак Тейлор из Billboard написал, что жизнеутверждающая песня звучит как нежный выдох против мировых бед. Дейв Каргер из Entertainment Weekly написал, что несмотря на праздничный тон, в треке удивительно сдержанный вокал Дион (чтобы не разбудить ребенка?). Лирически утонченный, нет, но как колыбельная, это неплохо.

Награды и номинации
Песня получила награды ASCAP Pop Award и Broadcast Music, Inc. за самую исполняемую песню, а также три награды SOCAN в категориях: Поп-музыка, Международные достижения и Классические песни. Песня также была номинирована на премию «Джуно» за сингл года и музыкальную премию Billboard за современный трек для взрослых. Музыкальное видео также было номинировано на премию MuchMoreMusic Award.

Видеоклип
Музыкальное видео было снято режиссером Дэйвом Мейерсом, премьера состоялась в марте 2002 года. Он был снят в Уэст-Палм-Бич, Соединенные Штаты. В видео представлены люди разных культур.

Трек-лист

European CD single
"A New Day Has Come" (Radio Version) – 4:23
"A New Day Has Come" (Album Edit) – 4:18

European/Australian CD maxi-single
"A New Day Has Come" (Radio Version) – 4:23
"A New Day Has Come" (Album Edit) – 4:18
"Prayer" – 5:34
"A New Day Has Come" (Christian B. Mix) – 3:59

Japanese CD single
"A New Day Has Come" (Radio Version) – 4:23
"Prayer" – 5:34

UK cassette and CD single
"A New Day Has Come" (Radio Version) – 4:23
"A New Day Has Come" (Album Edit) – 4:18
"Prayer" – 5:34

UK CD single #2
"A New Day Has Come" (Album Edit) – 4:18
"Sous le vent" – 3:30
"Misled" – 3:30
"Misled" (Video) – 3:30

US DVD single
"A New Day Has Come" Video – 4:20
Making the "A New Day Has Come" Video – 3:03
Making the Album – 12:15
"Have You Ever Been in Love" in the Studio – 5:05
Biography
Photo Gallery

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Cсылки

Песни Селин Дион
Синглы Columbia Records
Синглы Epic Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Чехии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Поп-баллады
Песни, спродюсированные Уолтером Афанасьеффом
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом
Песни 2002 года
Баллады 2000-х годов